Коршуновское муниципальное образование — муниципальное образование со статусом сельского поселения в 
Нижнеилимском районе Иркутской области России. Административный центр — посёлок Коршуновский.

Демография 
По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года 
численность населения муниципального образования составила 872 человека, в том числе 415 мужчин и 457 женщин.

Населённые пункты 
В состав муниципального образования входят населённые пункты
 Коршуновский

Примечания 

Муниципальные образования Нижнеилимского района
Сельские поселения Иркутской области